Abdullah Al-Sudairy (1992. február 2. –) szaúd-arábiai labdarúgó, az élvonalbeli Al-Hilal kapusa.

Jegyzetek 

1992-ben született személyek
Élő személyek
Szaúd-arábiai labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgókapusok
Nagyon rövid sportcikkek